Наноси — геологічний термін.

Топонім 

 Нанос — плато в Словенії.
 Нанос — розсіяне поселення на плато Нанос в общині Випава.